El término tangara coronidorada puede referirse a:

Iridosornis rufivertex, es una especie de ave paseriforme; o
Tachyphonus delatrii, es una especie de ave paseriforme.